Игра слов — то же самое, что каламбур.

В телевидении и кинематографе 
 Игра слов — российская немая комедия 1909 года
 Игра слов () — первый сегмент второй серии первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона»
 Игра слов () — американская драма 2005 года, режиссёр Скотт Макгихи
 Игра слов () — американский документальный фильм 2006 года, режиссёр Патрик Кридон
 Игра слов () — американский короткометражный фильм 2012 года.

В музыке 
 Игра слов — российская поп- и хип-хоп-группа.